Czoło (polnisch für ‚Stirn‘) steht für:

Berge in Polen:
 Czoło (Grześ), Tatra
 Czoło (Pieninen)
 Czoło (Riesengebirge)